Генератор документации — программа или пакет программ, позволяющая получать документацию, предназначенную для программистов (документация на API) и/или для конечных пользователей системы, по особым образом комментированному исходному коду и, в некоторых случаях, по исполняемым модулям (полученным на выходе компилятора).

Обычно генератор анализирует исходный код программы, выделяя синтаксические конструкции, соответствующие значимым объектам программы (типам, классам и их членам/свойствам/методам, процедурам/функциям и т. п.). В ходе анализа также используется мета-информация об объектах программы, представленная в виде документирующих комментариев. На основе всей собранной информации формируется готовая документация, как правило, в одном из общепринятых форматов — HTML, HTMLHelp, PDF, RTF и других.

Документирующие комментарии 

Документирующий комментарий — это особым образом оформленный комментарий к объекту программы, предназначенный для использования каким-либо конкретным генератором документации. От того, какой генератор документации применяется, зависит синтаксис конструкций, используемых в документирующих комментариях.

В документирующих комментариях может содержаться информация об авторе кода, описываться назначение объекта программы, смысл входных и выходных параметров — для функции/процедуры, примеры использования, возможные исключительные ситуации, особенности реализации.

Документирующие комментарии, как правило, оформляются как многострочные комментарии в стиле языка Си. В каждом случае комментарий должен находиться перед документируемым элементом. Первым символом в комментарии (и в начале строк комментария) должен быть *. Блоки разделяются пустыми строками.

Пример документирующего комментария на языке PHP:

/**
* Имя или краткое описание объекта
* 
* Развернутое описание
* 
* @имя_дескриптора значение
* @return тип_данных
*/

Пример документирующего комментария к функции в программе на Java, предназначенного для использования Javadoc:

 /**
  * Проверяет, допустимый ли ход.
  * Например, чтобы задать ход e2-e4, напишите isValidMove(5,2,5,4);
  * @author John Doe
  * @param theFromFile Вертикаль, на которой находится фигура (1=a, 8=h)
  * @param theFromRank Горизонталь, на которой находится фигура (1...8)
  * @param theToFile   Вертикаль клетки, на которую выполняется ход (1=a, 8=h)
  * @param theToRank   Горизонталь клетки, на которую выполняется ход (1...8)
  * @return true, если ход допустим, и false, если недопустим
  */
  boolean isValidMove(int theFromFile, int theFromRank, int theToFile, int theToRank)
  {
      . . .
  }

Популярные генераторы документации 
Примеры для разных языков и сред программирования:
 ;
 Document! X предназначен для программ на языке VB6, языках: VB.NET/C#/Visual C++ .NET (.NET Framework 1.0, 1.1 и 2.0), COM-компонентов, баз данных Access, Microsoft SQL Server и Oracle, XML Schema и других языках описания XML;
 Doxygen — языках: C++, Си, Objective-C, Java, IDL, PHP, C#, Фортран, VHDL, Python и, частично, D;
 Epydoc — языке Python;
 Javadoc — языке Java;
 JSDoc — языке JavaScript;
 HappyDoc — языке Python;
 PasDoc — языке Delphi/Pascal;
 perldoc — языке Perl (включен в стандартный дистрибутив);
 PhpDocumentor и PHPDoc (адаптация Javadoc для использования с PHP) — языке PHP;
 POD;
 RDoc — языке Ruby;
 ROBODoc;
 TwinText;
 NDoc — языках C#, VB.NET и других языках платформы .NET;
 Sandcastle — для C#, VB.NET и других языков платформы .NET;
 Sphinx — языке Python;
 VBdocman — языке VB6;
 VSdocman (ранее VBdocman .NET) — языков VB.NET и C#;
  WEB / CWEB;
 XHelpGen — языке Delphi (входит в состав библиотеки KOL/MCK).
 PHPDox — проекты PHP.

Примечания 

Стандарт оформления кода